Barril — recipiente bojudo de madeira
Santo Pipó — município da província de Misiones, Argentina